Naselje u Hrvatskoj
 Radovanje, naselje u sastavu općine Oriovac

Naselje u Srbiji
 Radovanje (Velika Plana, Srbija), naselje u sastavu općine Velika Plana